Ітератор:

 Пристрій, що виконує ітерації (цикли).
 Ітератор (програмування) — (від ) — об'єкт, що дозволяє програмісту перебирати всі елементи колекції без урахування особливостей її реалізації.
 Ітератор — це шаблон проектування в об'єктно-орієнтованому програмуванні.
 «Ітератор» — спеціалізована АВМ, призначена для вирішення лінійних крайових задач систем лінійних диференціальних рівнянь. Розроблена в Інституті кібернетики АН УРСР в 1962 році.